Charline est un prénom féminin dérivé de Charles (du germanique karl, qui signifie force, vigueur, hardeur).

Quelques Charline célèbres 
 

 Charline Labonté (née en 1982), joueuse de hockey sur glace canadienne.
 Charline Mignot (née en 1996), chanteuse et photographie suisse.
 Charline Rose (née en 1964), chanteuse et actrice belge.
 Charline Van Snick (née en 1990), judokate belge.
 Charline Vanhoenacker (née en 1977), journaliste et animatrice de radio belge.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom